Martin Blumenbach ist der Name folgender Personen:

* Martin Blumenbach (Mediziner) (Martinus Blumenbach; 1798–nach 1831), deutscher Mediziner und Autor 
 Martin Blumenbach (Offizier) (1895–1918), deutscher Offizier 
 Martin Blumenbach (Architekt) (1929/1930–1995), deutscher Architekt und Baubeamter